38. Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim 2009 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 20–22 lutego na torze COS w Zakopanem. Były to drugie w historii mistrzostwa świata juniorów rozegrane w Polsce, po MŚJ 1992, które odbyły się w Warszawie. Brązowy medal w wieloboju wywalczyła Katarzyna Woźniak.

Tabela medalowa

Medale

Bibliografia 
 Wyniki wieloboju mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 500 m mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 1000 m mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 1500 m mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 5000 m mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki sztafety mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki wieloboju kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 500 m kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 1000 m kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 1500 m kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki 3000 m kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki sztafety kobiet na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
2009 w sportach zimowych
2009 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Zakopanem
Łyżwiarstwo szybkie w Polsce
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce